Palazzo Brignole Sale (o Palazzo Bianco) – palazzo di Genova sito in via Garibaldi 11
Palazzo Gio Carlo Brignole – palazzo di Genova sito in piazza della Meridiana 2
Palazzo Rodolfo e Francesco Maria Brignole Sale (o Palazzo Rosso) – palazzo di Genova sito in via Garibaldi 18
Palazzo Brignole Sale (o Giulio Sale) – palazzo di Genova sito in piazza Embriaci 5